«Мистерия звука» — дистрибьютор медиа-продукции, а также музыкальный лейбл. Компания продюсирует и выпускает диски как русских поп-групп, так и альтернативной рок-музыки.

История 
Компания была основана в 1999 году Айратом Шариповым и Александром Скрастиным, как поставщик музыкальных компакт-дисков и компакт-кассет, но позднее стала одним из крупнейших дистрибьюторов мировых звукозаписывающих компаний в России, а также обзавелась собственным издательским подразделением.

Подразделения компании 
«Мистерия Звука» (ООО «Мистерия Плюс») — дистрибьюторское подразделение компании «Мистерия звука», занимающееся изданием и оптовой продажей CD, DVD, MP3, Blu-ray. «Мистерия+» выпускает альбомы таких проектов и исполнителей, как «Пикник», «Аквариум», «Би-2», Мара, «Тату», Noize MC, Валерия, «БиС», Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, «Ленинград», «Сектор Газа», «Красные Звёзды».

Кроме того, выпускает на DVD и Blu-ray новинки отечественного и зарубежного кино — такие, как: «13-й район: Ультиматум», «Ларго Винч: Начало», «День радио», «О чём говорят мужчины», «Игра».

С 2010 года «Мистерия Плюс» запустили интернет-магазин, на котором любой желающий может приобрести продукцию компании в розницу.

В 2013 году «Мистерия Плюс» вывела на российский рынок коллекцию детских аксессуаров под брендом «Маша и Медведь».

«Мистерия Рекордс» — издательское подразделение компании «Мистерия звука», занимающееся продюсированием и выпуском альбомов, а также организацией концертов. C ним сотрудничают такие исполнители, как: Григорий Лепс, Нино Катамадзе & Insight, Олег Митяев, Ирина Богушевская, «Ночные снайперы», Света и многие другие.

Подлейблы

Retro Plant 
Подлейбл был основан в 2001 году и ориентирован на реставрацию и ремастеринг старых записей, начиная с 1900 года. Первым релизом стал выпуск детского диска «Рина Зелёная: лучшие стихи для детей».

JetNoise Records 
Дочерний лейбл, образованный весной 2001 года Александром Новиковым и Диланом Троем, сотрудниками «Мистерии звука». В 1995 Александр Новиков попробовал себя в издательской деятельности, совместно с «Castle Rock» и «Euro Style» выпустили на аудиокассетах сборник «Power of Decadance», на котором представлены группы из Москвы и Санкт-Петербурга исполняющих различные виды метала. Данный сборник не входит в официальный каталог лейбла, но считается стартовой точкой в его существовании. Изначально ориентированный на тяжёлую музыку, со временем формат поменялся и в каталоге появлялись группы ориентированные на английский рок-н-ролл, глэм-рок, интастриал, поп-панк. В 2006 году отделился от головной компании и стал самостоятельным лейблом, периодически отдавая свои проекты на дистрибуцию в «Мистерию звука».

Gogol 1 
Уже несуществующий подлейбл. Был создан исключительно для выпуска архивных записей киевской группы «Коллежский Асессор».

Белорусский филиал 
Белорусский филиал издателя в 2006 году учредил свою музыкальную премию по результатам продаж исполнителей, которая вручалась четырежды.

Убийство Айрата Шарипова 
28 сентября 2005 года у офиса компании по адресу дом номер 7 по 6-ому Новоподмосковному переулку около 19.10 по московскому времени, неизвестный преступник трижды выстрелил в руководителя компании 33-летнего Айрата Шарипова из автоматического оружия. После чего киллер скрылся с места преступления. "Шарипов в это время выходил из помещения своей фирмы и от полученных ранений скончался на месте", - сказал представитель прокуратуры Москвы. Убийство так и осталось нераскрытым. У погибшего остались жена и трое детей.

Примечания

Ссылки 
 
 Reproduktor.net. Мистерия звука продолжает переиздание альбомов группы Алиса
 Kinobusiness.com. «Мистерия звука» подогревает интерес к китайскому кино. Интервью
 Kommersant.ru. Звуковой порок
 «Мистерия звука» — Twitter

Студии звукозаписи
Лейблы звукозаписи России
Медиакомпании России